Have a Nice Day – album di Dana del 1975
Have a Nice Day – album dei Roxette del 1999
Have a Nice Day – singolo degli Stereophonics del 2001, dall'album Just Enough Education to Perform
Have a Nice Day – album dei Bon Jovi del 2005
Have a Nice Day – singolo dei Bon Jovi del 2005, dall'album omonimo
Have A Nice Day – singolo Erilien dall'album The Mood del 2008